Coco Gauff și Caty McNally au fost campioanele en-titre din 2019, când a avut loc ultima dată proba feminină de dublu, dar Gauff a ales să nu-și apere titlul.  McNally a făcut parteneriat cu Anna Kalinskaia, dar au pierdut în finală în fața perechii Jessica Pegula și Erin Routliffe cu scorul de 3–6, 7–5, [10–12].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2022
WTA Tour 2022